

België 
 Tramlijn 83 (Brussel) (voormalig)
 Spoorlijn 83 (voormalig)

Nederland 
 Buslijn 83 (Rotterdam)
 Buslijn 83 (Nijmegen-Venlo)